Stöbnitz ist der Name folgender Orte:

 Stöbnitz (Geisel), ein Bach in Sachsen-Anhalt
 Stöbnitz (Mücheln), Ortsteil von Mücheln (Geiseltal) im Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Großstöbnitz, Ortsteil von Schmölln im Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Kleinstöbnitz, ehemaliger Ort, der mit dem Ortsteil Großstöbnitz von Schmölln im Landkreis Altenburger Land, Thüringen